Résultats détaillés de l'édition 1986 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 23 juin au .

Faits marquants 
En l'absence du triple vainqueur de l'épreuve John McEnroe, le jeune Allemand Boris Becker conserve son titre en éliminant en finale le numéro un mondial Ivan Lendl en trois manches. Le tournoi est marqué par les défaites surprises, dès le premier tour, de Jimmy Connors (vainqueur en 1974 et 1982) et Kevin Curren (finaliste l'année précédente). Comme l'année précédente, le Français Henri Leconte réalise un très beau tournoi, seulement battu en quatre sets par Becker en demi finale.

Dans le tableau féminin, la numéro un mondiale Martina Navrátilová emporte le trophée pour la cinquième année d'affilée, sans perdre un seul set. Elle bat en finale la Tchèque Hana Mandlíková, qui avait réussi l'exploit de sortir la numéro deux mondiale Chris Evert au tour précédent.

C'est aussi la toute première fois dans ce tournoi de Wimbledon que les balles de tennis sont jaunes car auparavant, les balles était blanches.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1986 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1986
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1986
Tennis en juin 1986
Tennis en juillet 1986